Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21 van 1983 was een editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21, CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 21 jaar. 18 landen namen deel aan dit toernooi dat van 25 juli 1982 tot en met 16 april 1983 werd gespeeld. Nigeria werd voor de eerste keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Ivoorkust (over twee wedstrijden) met 4–3 verslagen. 

Dit toernooi was tevens het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1983. De finalisten, Nigeria en Ivoorkust, kwalificeerden zich voor dat toernooi.

Voorronde 
Soedan, Togo, Gabon, Swaziland, Angola, Ivoorkust en Marokko kwalificeerden zich nadat hun tegenstander, respectievelijk, Ethiopië, Ghana, Centraal-Afrikaanse Republiek, Mauritius, Congo, Burkina Faso en Libië zich hadden teruggetrokken. 

Guinee kwalificeert zich voor de eerste ronde, omdat Liberia werd gediskwalificeerd vanwege het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Gambia kwalificeert zich nadat Senegal zich had teruggetrokken.

Eerste ronde

Egypte kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Guinee kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Nigeria kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Zimbabwe kwalificeert zich voor de tweede ronde, nadat Swaziland zich had teruggetrokken.

Kameroen kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Ivoorkust kwalificeert zich voor de tweede ronde, Equatoriaal-Guinea werd gediskwalificeerd.

Algerije kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Marokko kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde

Guinee kwalificeert zich voor de halve finale.

Nigeria kwalificeert zich voor de halve finale.

Ivoorkust kwalificeert zich voor de halve finale.

Algerije kwalificeert zich voor de halve finale.

Halve finale

Nigeria kwalificeert zich voor de finale.Ivoorkust kwalificeert zich voor de finale.

Finale

Nigeria wint het toernooi.

Voetbal in 1982
Voetbal in 1983
Afrikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20